Сарла́-ла-Канеда́ () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округа Сарла-ла-Канеда.

Код INSEE кантона — 2410. Всего в кантон входит 13 коммун, центральный офис расположен в Сарла-ла-Канеда.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона до 2015 года

Коммуны кантона с 2015 года

Примечания

Ссылки 
 Кантон Сарла-ла-Канеда на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь